Kallsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kallsjön, Skåne, sjö i Hässleholms kommun och Östra Göinge kommun,  (55,3 ha)
Kallsjön, Halland, sjö i Halmstads kommun,  (1,6 ha)
Kallsjön (Fröderyds socken, Småland), sjö i Sävsjö kommun och Vetlanda kommun,  (87,6 ha)
Kallsjön (Hultsjö socken, Småland), sjö i Sävsjö kommun,  (5,68 ha)
Kallsjön (Urshults socken, Småland), sjö i Tingsryds kommun,  (6,19 ha)
Kallsjön, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun,  (65,7 ha)
Liss-Kallsjön, sjö i Malung-Sälens kommun,  (15 ha)
Stor-Kallsjön, sjö i Malung-Sälens kommun,  (55,8 ha)
Kallsjön, sjö i Åre kommun,  (158 km²)
Kallsjön, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (26,9 ha)
Kallsjön, Ångermanland, sjö i Härnösands kommun,  (22,3 ha)
Kallsjön (Piteå socken, Norrbotten, 726965-170400), sjö i Piteå kommun,  (7,91 ha)
Kallsjön (Piteå socken, Norrbotten, 728471-171646), sjö i Piteå kommun,  (13,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn